Nordingtjärnarna kan syfta på en grupp sjöar i Stensele socken och Storumans kommun

Nordingtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 722508-154162), sjö i Storumans kommun 
Nordingtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 722545-154174), sjö i Storumans kommun 
Nordingtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 722548-154167), sjö i Storumans kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun